Joselito peut faire référence à : 
 José Gómez Ortega dit « Joselito », matador (1895-1920) ;
 José Miguel Arroyo Delgado dit « Joselito », matador (né en 1969) ;
 José Jiménez Fernández dit « Joselito », jeune chanteur espagnol des années 1950 et 1960 ;
 Joselito, revue de bandes dessinées parue de  à  ;